Jim Tunney ist der Name folgender Personen:
 Jim Tunney (Politiker) (1923–2002), irischer Politiker
 Jim Tunney (Schiedsrichter) (* 1929), US-amerikanischer NFL-Schiedsrichter